Куюков — восточная фамилия.

 Куюков, Карикбек Телтаевич (род. 1968) — казахстанский художник и активист международного антиядерного движения.
 Куюков, Марат — механик спидвейных команд «Мега-Лада» и «Лукойл».
 Куюков, Михаил Михайлович (1924—1943) — участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.

 Куюкова, Даркуль (1919—1997) — киргизская актриса театра и кино. Народная артистка СССР.